A expressão Avenida Automóvel Clube pode-se referir a três trajetos no estado do Rio de Janeiro:

Avenida Automóvel Clube, designação popular da Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na cidade do Rio de Janeiro;
Avenida Automóvel Clube, designação de um trajeto da RJ-085
Avenida Automóvel Clube, nome de um trajeto da RJ-107, que liga Duque de Caxias a Petropólis. Se inicia no bairro Sta Cruz da Serra e não em Imbariê. O trecho que vai de Sta Cruz da Serra até a altura do cemitério da Taquara é de pista duplicada com duas faixas em cada sentido, a partir daí a divisão da pista termina e se torna um trecho perigoso sem sinalização.

Desambiguação